Rossfeld kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Rossfeld, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Österrike 

 Roßfeld, kitteldal, Steiermark, 
 Rossfeld (berg), Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, 

Robotskapade Österrikeförgreningar